Дијесисеис де Септијембре има више значења:

 Дијесисеис де Септијембре (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Дијесисеис де Септијембре, Лагуна Алварадо (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Дијесисеис де Септијембре (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дијесисеис де Септијембре, Сијенегита де Фуљман (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Дијесисеис де Септијембре (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Дијесисеис де Септијембре (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Дијесисеис де Септијембре (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Дијесисеис де Септијембре (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Дијесисеис де Септијембре (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Дијесисеис де Септијембре (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Дијесисеис де Септијембре (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Дијесисеис де Септијембре, Ел Нуеве (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Дијесисеис де Септијембре (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Дијесисеис де Септијембре (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Дијесисеис де Септијембре (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Дијесисеис де Септијембре (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дијесисеис де Септијембре, Санта Елена (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику